A Star Wars: Jedihistóriák (eredeti cím: Star Wars: Tales of the Jedi) 2022-től vetített amerikai számítógépes animációs sci-fi sorozat, amit Dave Filoni alkotott.

Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon is a Disney+ mutatta be 2022. október 26-án.

Cselekmény 
A sorozat Ahsoka Tano életének különböző pontjait követi és a fiatal Dooku grófot mutatja be, mielőtt az Erő sötét oldalára esett volna.

Szereplők

Magyar változat 
 Magyar szöveg: Imri László
 Hangmérnök és vágó: Bogdán Gergő
 Gyártásvezető: Rába Ildikó
 Szinkronrendező: Dobay Brigitta
 Produkciós vezető: Máhr Rita

Epizódok

Díjak és elismerések

Jegyzetek

További információ 
 

2022-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Csillagok háborúja filmek
A Disney+ saját gyártású műsorai
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Sci-fi televíziós sorozatok